ESL One Cologne 2016 (также известный как Cologne 2016) — девятый турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive, проведённый при поддержке компании Valve. Проходил с 5 по 10 июля 2016 года, матчи плей-офф проводились на Ланксесс-Арене. Организатором турнира выступили ESL, турнир проходил в городе Кёльн, Германия. Призовой фонд турнира составил один миллион долларов США.

Квалификации

Майноры 
Майноры проводились в четырёх регионах: Азиатском, Европейском, Американском и СНГ. От каждого региона по две лучшие команды попадали в закрытую квалификацию. Все игры проводились офлайн.

Закрытая квалификация 
Квалификация проходила в студии ESL в городе Катовице с 9 по 12 июня 2016 года, и проводилась по швейцарской системе до трёх побед. Все матчи проходили по системе best of one (лучший на одной карте). По итогам квалификации 8 лучших команд попали на основной турнир.

Худшие восемь MLG Columbus 2016
  mousesports
  FaZe Clan
  Gambit Gaming
  G2 Esports
  Flipsid3 Tactics
  Splyce
  Team EnVyUs
  Cloud9
Региональные квалификации
  OpTic Gaming
  Immortals1
  TyLoo
  Renegades
  FLuffy Gangsters
  Team Empire
  Team Dignitas
  HellRaisers
1 После регионального отбора организация Immortals выкупила контракты всех игроков Tempo Storm.

Команды участники 

К восьми лучшим командам MLG Columbus 2016 (Легенды) присоединились восемь команд из закрытых квалификаций (Претенденты).

Легенды 
  SK Gaming
  Natus Vincere
  Astralis
  Team Liquid
  Ninjas in Pyjamas
  Virtus.pro
  Fnatic
  Counter Logic Gaming

Претенденты 
  mousesports
  FaZe Clan
  Gambit Gaming
  G2 Esports
  Flipsid3 Tactics
  Team EnVyUs

  Optic Gaming
  Team Dignitas

Формат 
Турнир проходил в два этапа: групповой этап и плей-офф.

Групповой этап был проведён по системе double elimination (до двух поражений), все матчи, кроме последнего в группе, разыгрывались в формате best of one (лучший на одной карте). Последний матч проходил в формате best of three (лучший на трёх картах).

Плей-офф разыгрывался по олимпийской системе в формате best of three (лучший на трёх картах).

Команды прошедшие в плей-офф получают звание «Легенд», которое даёт им право выступать на следующем мажоре. Остальные 8 команд получают слот на участие в закрытой квалификации к следующему мажору, минуя региональные квалификации (майнор-турниры).

Карты 
 Cache
 Cobblestone
 Dust II
 Mirage
 Nuke
 Overpass
 Train

Групповой этап 

Группа A

Группа C

Группа B

Группа D

Плей-офф

Итоговое положение команд 
Ниже представлено окончательное положение команд. Первым в составе команды указан капитан.

Примечания 

Киберспортивные соревнования серии Major по CS:GO
2016 год в киберспорте